Pygmaeotinea crisostomella é uma espécie de insetos lepidópteros, mais especificamente de traças, pertencente à família Psychidae.

A autoridade científica da espécie é Amsel, tendo sido descrita no ano de 1957.

Trata-se de uma espécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Pygmaeotinea crisostomella - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Pygmaeotinea crisostomella - NCBI Taxonomy Database
 Pygmaeotinea crisostomella - Global Biodiversity Information Facility
 Pygmaeotinea crisostomella - Encyclopedia of Life

Lepidópteros de Portugal
crisostomella
Animais descritos em 1957